Кальбиты или Бану Кальб () — династия арабских эмиров, управлявшая Сицилийским эмиратом с 948 по 1062 год.

Завоевание Сицилии начали в 831 года Аглабиды, но полностью завладеть островом им удалось только к 888 году (отдельные города продержались до 965). До 914 года островом управляли наместники Аглабидов. Затем остров завоевали Фатимиды и в период 914—948 там правили их наместники. В 948 фатимидский халиф-имам аль-Мансур Биллах назначил наместником Сицилии Хасана ибн Али из племени кальбитов. Хасан и его наследники, считаясь вассалами Фатимидов, во внутренних делах пользовались почти неограниченной свободой.

Кальбиты 

Период расцвета эмирата пришёлся на середину X века. В 982 году эмир Касим объявил джихад против императора Оттона II и разбил имперскую армию в битве при Стило (эмир погиб в этом сражении).

Эмират пришел в упадок при эмире Юсуфе (989—998), когда остров попал под влияние ифрикийской династии Зиридов. В 1038 году византийская армия под командованием Георгия Маниака заняла восточное побережье с городами Мессина и Сиракузы. В 1060 году последний мусульманский наместник Сицилии Ибн Сумма, потерпев поражение от своего соперника, призвал на остров норманнов. Вскоре там высадился с войском Роберт Гвискар, который к 1091 году полностью завоевал Сицилию.

Литература 
На итальянском:
 Michele Armari: Storia dei musulmani di Sicilia, Romeo Prampolini, Catania, 1933—1939

История Сицилии
Династии исламских правителей
Арабские династии